Варлаково — село в Мишкинском районе Курганской области России. Административный центр Варлаковского сельсовета.

География 
Расположена у реки Миасс и озера Курья.

История 
В селе существовала Вознесенская церковь (построена в 1855 году, закрыта в 1930 году), здание которой не сохранилось. Иверская икона Божией Матери, привезённая с горы Афон в 1905 году и хранившаяся в храме до его закрытия, была передана в Мишкинскую церковь.

Население

Инфраструктура 
 Варлаковская начальная школа-филиал МКОУ Кировская СОШ.

Транспорт 
Автобусное сообщение.

Примечания 

Населённые пункты Мишкинского района (Курганская область)